Женевская конференция — международная конференция, проходившая в Женеве с 26 апреля по 21 июля 1954 года при участии министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции, в подготовке соглашений участвовали также представители Китайской народной республики (КНР), Демократический республики Вьетнам (ДРВ), Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама.

На конференции рассматривались корейские и индокитайские вопросы. Обсуждение проблемы воссоединения Кореи завершилось безрезультатно. Вторая половина конференции была посвящена судьбе Индокитая. На её ход оказало большое влияние поражение французского экспедиционного корпуса при Дьенбьенфу, произошедшее непосредственно в ходе конференции. 21 июля были заключены Женевские соглашения, завершившие колониальную войну Франции в Индокитае и определившие дальнейшую судьбу бывших французских колоний в регионе. Соглашения, в частности, предусматривали:
 прекращение огня;
 временное разделение Вьетнама на две части по 17-й параллели (где создавалась демилитаризованная зона), с перегруппировкой Вьетнамской народной армии на север и сил Французского Союза на юг;
 проведение в июле 1956 года свободных выборов в обеих частях страны с целью определения будущего политического режима и воссоединения страны;
 демилитаризацию и нейтралитет Вьетнама, Лаоса, Камбоджи;
 запрет на поставки вооружения, боеприпасов и военных материалов в эти страны;
 создание Международной комиссии по контролю для наблюдения за реализацией соглашений.

Женевские соглашения не были подписаны США.

Выполнение Женевских соглашений было сорвано в результате провозглашения в октябре 1955 года Республики Вьетнам в южной части Вьетнама и отказа президента этой страны Нго Динь Зьема от проведения свободных выборов. Международная комиссия по контролю не сумела выполнить своих функций и фактически бездействовала. В ходе Второй Индокитайской войны соглашения 1954 года постоянно нарушались США и Северным Вьетнамом.

Примечания 
Примечания

Источники

Литература 
На русском
 

На других языках
 Asselin, Pierre. «The Democratic Republic of Vietnam and the 1954 Geneva Conference: a revisionist critique.» Cold War History (2011) 11#2 pp: 155—195.
 Hannon Jr, John S. «Political Settlement for Vietnam: The 1954 Geneva Conference and Its Current Implications, A.» Virginia Journal of International Law 8 (1967): 4.
 
 Waite, James. The End of the First Indochina War: A Global History (2013)
 Young, Kenneth T. The 1954 Geneva Conference: Indo-China and Korea (Greenwood Press, 1968)

Ссылки 

 
  Woodrow Wilson International Center for Scholars — Cold War International History Project — The 1954 Geneva Conference July 13, 2011
 Indochina — History links for French involvement in Indochina, casahistoria.net
 Vietnam — History links for US involvement in Indochina, casahistoria.net
 Bibliography: Dien Bien Phu and the Geneva Conference
 Foreign Relations of the United States, 1952—1954, volume XVI, The Geneva Conference. Available through the Foreign Relations of the United States online collection at the University of Wisconsin
 

Международные конференции в Женеве
Первая Индокитайская война
Международные договоры Китая
Международные договоры СССР
Международные договоры Франции
1954 год в Швейцарии
1954 год в СССР
Разделы государств
Корейская война
Демократическая Республика Вьетнам
Южный Вьетнам
1954 год во Франции
Американо-корейские отношения